La formula molecolare C11H6O4 può indicare:
 Bergaptolo
 Xantotossolo

Formule molecolari